Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Sea Nymph :

 Le HMS Sea Nymph (1782) était un cotre à 8 canons en service en 1782.
 Le HMS Sea Nymph (P223) était un sous-marin de classe S lancé en 1942 et mis au rebut en 1948.